Brie (ser)
 Brie (Ille-et-Vilaine) – francuska gmina w regionie Bretania
 Brie (Ariège) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje
 Brie (Aisne) – francuska gmina w regionie Pikardia
 Brie (Somma) – francuska gmina w regionie Pikardia
 Brie (Charente) – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes
 Brie (Deux-Sèvres) – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes
 Brie-Comte-Robert – francuska gmina w regionie Ile-de-France
 Brie – region historyczny we Francji